Le terme Dartmouth peut signifier:

Toponymes

Dartmouth est une ancienne ville de la Nouvelle-Écosse faisant aujourd'hui partie de la municipalité régionale d'Halifax.
 Dartmouth—Cole Harbour est une circonscription électorale fédérale canadienne de la Nouvelle-Écosse.
 Zec de la Rivière-Dartmouth est une zone d'exploitation contrôlée (zec) située dans le territoire non organisé de la Rivière-Saint-Jean, dans la MRC La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Rivière Dartmouth coule dans la MRC La Côte-de-Gaspé, dans la région administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.
 Belvédère de la Dartmouth, (Halte routière), Gaspé (Québec), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 52' 35"; 64° 33' 30".
 Lac Dartmouth, Rivière-Saint-Jean (La Côte-de-Gaspé) (territoire non organisé), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 52' 40"; 64° 59' 31".
 Rue de Dartmouth, Shefford (Québec) (municipalité de canton), La Haute-Yamaska, Montérégie, Québec, au Canada.
 Rue de Dartmouth, New Richmond (Ville), Bonaventure (municipalité régionale de comté), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec, au Canada.
 Réserve naturelle des Îles-de-la-Dartmouth, Gaspé (Ville), La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 48° 53' 15"; 64° 34' 30".

Dartmouth, est une ville du Massachusetts, aux États-Unis.

Dartmouth, est une ville du sud-ouest de l'Angleterre.

Autres
The Dartmouth, un journal quotidien étudiant de "Dartmouth College"
 Le Dartmouth College est une université privée de la côte est des États-Unis située dans la ville de Hanover, dans l'État du New Hampshire.
 Dartmouth, est le nom populaire du Britannia Royal Naval College, Dartmouth, Devon, en Angleterre
 Le Dartmouth Big Green est un club omnisports universitaire du Dartmouth College.
 Le HMS Dartmouth est un croiseur léger britanniques de type Town produit juste avant et pendant la Première Guerre mondiale
Comte de Dartmouth, un titre honorifique en Grande-Bretagne
Port à Dartmouth des Régates Royales